Varetto ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Varetto (1910–2001), italienischer Radrennfahrer
 Carlo Varetto (1905–?), italienischer Sportschütze
 Sarah Varetto (* 1972), italienische Journalistin
 Sergio Varetto (* 1937), italienischer Sportschütze